Kotouba peut correspondre à :
 Kotouba, une localité de Côte d'Ivoire.
 Kotouba, une commune du Mali.